Melinoe, na mitologia grega, é a deusa dos fantasmas e também das oferendas e cerimônias fúnebres. Todas as noites essa deusa vagava pela terra com uma legião de fantasmas, assustando todos que passassem por seu caminho. Este seria umas das razões pelos quais os cães ladram sem motivo algum durante a noite. Ela é filha de Zeus, que para seduzir Perséfone, rainha do mundo dos mortos, se metarmorfoseou no seu marido, Hades. Em outras versões, afirma-se que Melinoe seria filha de Hades.

Ver também
 Perséfone 
 Hécate 
 Macária
 Tânato

Deusas gregas
Deidades do mundo inferior